Hunan bezeichnet:
 Hunan, chinesische Provinz 
 Hunan (Fujian), Großgemeinde (湖南镇) der kreisfreien Stadt Changle in der chinesischen Provinz Fujian
 (2592) Hunan, Asteroid des Hauptgürtels
 Hunan Leopaard Motors, chinesischer Automobilhersteller